Das 7,5-km-Sprintrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 10. Februar 2018 um 20:15 Uhr statt. Austragungsort war das Alpensia Biathlon Centre. Olympiasiegerin wurde Laura Dahlmeier aus Deutschland vor der Norwegerin Marte Olsbu und Veronika Vítková aus Tschechien.

Wettkampfbeschreibung 
Der Sprint war die Einzeldisziplin mit der kürzesten Laufstrecke. Die insgesamt 7,5 km verteilten sich auf drei gleich lange Laufrunden, nach der ersten und der zweiten Runde mussten die Athletinnen zweimal am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Beim ersten Mal wurde im liegenden, beim zweiten Mal im stehenden Anschlag geschossen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste die Athletin eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Die Athletinnen gingen in einem Intervall von 30 Sekunden (manchmal auch 15 Sekunden) ins Rennen. Siegerin war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte. Die besten 60 Athletinnen des Sprints qualifizierten sich für die Teilnahme am Verfolgungsrennen.

Totalanstieg: 85 m, Maximalanstieg: 40 m, Höhenunterschied: 36 m 
87 Teilnehmerinnen aus 27 Ländern, alle in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis der IBU (PDF, 96 kB)

Einzelnachweise 

Sprint (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf